L'AEGON Pro Series Loughborough 2012 è stato un torneo professionistico di tennis giocato sul cemento indoor. È stata la 3ª edizione del torneo che fa parte dell'ATP Challenger Tour nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2012 e dell'ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2012. Il torneo maschile e quello femminile si sono giocati a Loughborough in Gran Bretagna dal 5 all'11 novembre 2012.

Partecipanti ATP

Teste di serie

Ranking al 29 ottobre 2012.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Richard Bloomfield
  Daniel Evans
  Ashley Hewitt
  James Marsalek

Giocatori che hanno ricevuto un entry come special exempt:
  Henri Laaksonen

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni:
  Tom Burn
  Richard Gabb
  Myles Orton
  Patrik Rosenholm

Campioni

Singolare maschile 

  Evgenij Donskoj ha battuto in finale  Jan-Lennard Struff, 6-2, 4-6, 6-1

Singolare femminile 

  Renata Voráčová ha battuto in finale  Julia Kimmelmann, 7-5, 6-7(6-8), 6-3

Doppio maschile 

  James Cerretani /  Adil Shamasdin hanno battuto in finale  Purav Raja /  Divij Sharan, 6-4, 7-5.

Doppio femminile 

  Anna Fitzpatrick /  Jade Windley hanno battuto in finale  Karen Barbat /  Lara Michel, 6-2, 6-2.

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Challenger Tour 2012